Шо́хат — еврейская фамилия, происходящая от названия профессии резника (шойхет).

Известные носители 

 Авраам Шохат (род. 1936) — израильский государственный деятель, министр финансов.
  (род. 1973) — израильский композитор, дирижёр и пианист, кавалер ордена Искусств и литературы (Франция).
 Шохат, Яков Александрович (Джеймс Александр) (1866—1944) — русский и американский математик.
 Исраэль Шохат (1886—1962) — сионистский деятель, организатор движений «Бар-Гиора» и «Ха-Шомер».
 Маня Шохат (1879—1961) — российская революционерка, позже идеолог кибуцного движения в Палестине, жена Исраэля Шохата.
  (1875—1971) — сионистский деятель, один из лидеров Второй алии, основатель мошава Нахалал.

См. также 
 Шойхет
 Шайхет

